Karim Haggui (Kasserine, 20 januari 1984) is een Tunesisch voetballer die bij voorkeur als centrale verdediger speelt. Hij tekende in september 2013 een tweejarig contract bij VfB Stuttgart, met een optie voor nog een seizoen. De club nam hem voor een niet bekendgemaakt bedrag over van Hannover 96.

Carrière

Zie ook
Lijst van spelers van Bayer 04 Leverkusen

Externe link 
 Profiel en statistieken op Fussballdaten.de

Tunesisch voetballer
Tunesisch olympisch deelnemer